Trzebiechów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Zielonogórski
 Trzebiechów (powiat Zielonogórski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Zielonogórski